Ahmad Rashād – ex giocatore statunitense di football americano
 Condola Rashād – attrice statunitense, attiva soprattutto in campo teatrale e televisivo
 Isaiah Rashad – rapper statunitense
 Phylicia Rashād – attrice e produttrice cinematografica statunitense